То́маш Йодлове́ц (; 8 сентября 1985, Живец, Бельское воеводство) — польский футболист, полузащитник клуба «Пяст». Выступал за сборную Польши. Участник чемпионата Европы 2016 года.

Клубная карьера 

Йодловец начал профессиональную карьеру в клубе «Видзев». Он не смог закрепиться в основном составе и покинул команду в поисках игровой практики. Следующие два сезона Томаш без особых успехов провёл выступая за «Лодзь» и «Подбескидзе». В 2006 году он перешёл в команду «Дискоболия», где быстро завоевал место в основном составе. В 2007 году Томаш помог «Дискоболии» завоевать Кубок Польши. Спустя два года Йодловец подписал контракт со столичной «Полонией». 8 августа в дерби против «Легии» он дебютировал за новый клуб в чемпионате Польши. 11 апреля 2009 года в поединке против хожувского «Руха» Йодловец забил свой первый гол за «Полонию». В том же году Томашом интересовался итальянский «Наполи», но семья футболиста была против переезда.

Летом 2012 года Йодловец перешёл в «Шлёнск». 18 августа в матче против своего бывшего клуба «Видзев» он дебютировал за новую команду.

В начале 2013 года Томаш подписал контракт с «Легией». 30 марта в матче против своего бывшего клуба «Полонии» он дебютировал за новую команду. 11 мая в поединке против «Ягеллонии» Йодловец забил свой первый гол за «Легию». В составе клуба Томаш трижды выиграл чемпионат и Кубок Польши.

Международная карьера 
11 ноября 2008 года в товарищеском матче против сборной Ирландии Йодловец дебютировал за сборную Польши. 17 ноября 2015 года в поединке против сборной Чехии он забил свой первый гол за национальную команду.

Летом 2016 года в составе сборной Томаш принял участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он сыграл в матчах против сборных Северной Ирландии, Украины, Германии, Швейцарии и Португалии.

Голы за сборную Польши

Достижения 
Командные

 «Дискоболия
 Обладатель Кубка Польши — 2006/2007

 »Легия"
  Чемпионат Польши по футболу — 2012/2013
  Чемпионат Польши по футболу — 2013/2014
  Чемпионат Польши по футболу — 2015/2016
 Обладатель Кубка Польши — 2012/2013
 Обладатель Кубка Польши — 2013/2014
 Обладатель Кубка Польши — 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 National team stats on the website of the Polish Football Association

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Видзев»
Игроки ФК «Лодзь»
Игроки ФК «Дискоболия»
Игроки ФК «Подбескидзе»
Игроки ФК «Полония» Варшава
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Шлёнск»
Игроки ФК «Пяст»